В список включены русскоязычные ученые, основным предметом исследований которых была Индия периода господства древнеиндийских языков, прежде всего санскрита как литературного языка (с конца II тысячелетия до н. э. до XII века н. э.): лингвисты, филологи, историки, историки философии, искусствоведы.

Дореволюционные авторы 
 Гильфердинг, Александр Фёдорович (1831—1872)
 
 Кнауэр, Фёдор Иванович (1849—1917)
 Учебник санскритского языка: Грамматика. Хрестоматия. Словарь. / Сост. Ф. И. Кнауэр. Лейпциг, 1908. 296 стр.
 Коссович, Каэтан Андреевич (1815—1883)
 Кудрявский, Дмитрий Николаевич (1867—1920)
 Миллер, Всеволод Фёдорович
 Минаев, Иван Павлович (1840—1890)
 Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич
 Петров, Павел Яковлевич (1814—1875)
 Шерцль, Викентий Иванович (1843—1906)
 Эльманович С. Д.

Авторы после 1917 года 
 Адамкова, Алёна Арнольдовна
 Идея единства микро- и макрокосмоса в традиции философии веданты. Автореф.дисс. … к.филос.н. М., РУДН. 1992.
 Шанкара. Разъяснение изречения. Путь к совершенному самопознанию. Пятиричность. / Пер. А.Адамковой. СПб,О-во Рамакришны.1993.
 Шри Шанкара-ачарья. Семь трактатов. / Пер. А.Адамковой. СПб, 1998. СПб, 2007.
 Александрова (Самозванцева), Наталия Владимировна (р.1957) 
 Записки китайских паломников Фа Сяня и Сюань Цзана, как источник по истории Индии. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1988.
 Путь и текст. Китайские паломники в Индии. М., ВЛ. 2008. 368 стр. 800 экз.
 Алиханова, Юлия Марковна (р.1936)
 Трактат Анандавардханы о поэзии. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., МГУ. 1970.
 Анандавардхана. Дхваньялока (Свет дхвани). / Пер. Ю. М. Алихановой. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.39). М., Наука (ГРВЛ). 1974. 304 стр. 6300 экз.
 Индийская лирика 2-10 веков. / Пер. с пракрита и санскрита Ю.Алихановой и В.Вертоградовой. М., Наука. 1978. 206 стр. 10000 экз.
 Андросов, Валерий Павлович (р. 1950) 
 Концепция ниришвара в древнеиндийской философско-религиозной традиции: (По материалам «Таттва-санграхи» Шантаракшиты). АД … к.и.н. М., ИВ. 1982.
 Опровержение идеи бога-творца древнебуддийскими мыслителями (переводы из «Абхидхармакоши», «Бодхичарья-аватары», «Таттва-санграхи» и «Таттвасанграха-панджики»). // Религии мира. Ежегодник. М., 1985.
 Нагарджуна и его учение. М., Наука (ГРВЛ). 1990. 272 стр. 15000 экз. (то же: Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1991)
 Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты. М., ВЛ. 2000. 800 стр. 2000 экз.
 Словарь индо-тибетского и российского буддизма: главные имена, основные термины и доктринальные понятия. М., Вестком. 2000. 200 стр.
 Индийский буддизм: история и учение. Вопросы методологии и источниковедения. The Edwin Mellen Press. 2000.
 Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. М., ВЛ. 2001. 508 стр. 2000 экз.
 Учение Нагарджуны о срединности: исслед. и пер. с санскрита «Коренных строф о срединности» («Мула-мадхьямака-карика»); пер. с тиб. «Толкования Коренных строф о Срединности, [называемого] Бесстрашным [опровержением догматических воззрений]» (Мула-мадхьямака-вритти Акутобхайя"). М., ВЛ. 2006. 848 стр. 1300 экз.
 Буддийская классика Древней Индии: слово Будды и трактаты Нагарджуны в переводах с палийского, санскритского и тибетского языков с толкованиями. М., Открытый мир. 2008. 510 стр.
 Аникеев, Николай Петрович
 Материализм и атеизм системы Санкхья раннего средневековья. Автореф.дисс. … к.филос.н. М., ИФ. 1957.
 Материалистические направления в древнеиндийской философии. М., Знание. 1957. 47 стр. 95000 экз.
 О материалистических традициях в индийской философии. (Древность и раннее средневековье). М., Наука. 1965. 260 стр. 3800 экз.
 О материалистических традициях в индийской философии. Автореф.дисс. … д.филос.н. М., ИФ. 1971.
 «Сарва-даршана-самграха» Мадхавы. / Пер. с англ. Н. П. Аникеева. // Степанянц М. Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997.
 Баранников, Алексей Петрович (1890—1952)
 Бархударов, Алексей Степанович
 Суффиксальное словообразование в современном литературном хинди. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИВ. 1953.
 Словообразование в хинди. М., ИВЛ. 1963. 192 стр. 1100 экз.
 Развитие индоарийских языков и древнеиндийская культурная традиция. М., Наука. 1988. 215 стр. 1550 экз.
Беляева Н. Б.
 Ашвалаяна-грихьясутра. / Пер. А. А. Вигасина и Н. Б. Беляевой. // История и культура древней Индии. М., 1990.
 Богатырева, Инна Ивановна
 Система физиологических терминов санскрита. АД … к.филол.н. М., МГУ. 1991.
 Бонгард-Левин, Григорий Максимович (1933—2008)
 Бухарин, Михаил Дмитриевич (р.1971)
 Древняя Индия в «Индике» Мегасфена. Дисс. … к.и.н. М., 1997.
 Бонгард-Левин Г. М., Бухарин М. Д., Вигасин А. А. Индия и античный мир. М., ВЛ. 2002. 360 с 1 т.э.
 Перипл Эритрейского моря. СПб, Алетейя. 2007. 440 стр. 1000 экз.
 Аравия, Средиземноморье, Восточная Африка, Индия: межрегиональные торговые связи и формирование единого историко-культурного пространства. Дисс. … д.и.н. М., ИВИ. 2007.
 Васильков, Ярослав Владимирович (р.1943)
 Переводчик «Махабхараты».
 Вертоградова, Виктория Викторовна (р.1933)
 Структурная типология некоторые среднеиндийских фонологических систем. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИНА. 1964.
 Структурная типология среднеиндийских фонологических систем. М., Наука. 1967. 130 стр. 1100 экз.
 Пракриты. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М., 1978. 109 стр. 2-е изд., репр. М., ВЛ. 2002. 104 стр. 500 экз.
 Индийская эпиграфика из Каратепе в Старом Термезе: Проблемы дешифровки и интерпретации. М., ВЛ. 1995. 160 стр. 800 экз. (то же: Автореф.дисс. … д.филол.н. М., ИВ. 1996)
 Планиметрические модели в древнеиндийской живописи (вербальный текст и стенопись). // Индия — Тибет: текст и вокруг текста. М., 2004.
 Виная-питака: Магавагга. Дигха-никая: Тевидджа-сутта. / Пер. и комм. В. В. Вертоградовой. // Хрестоматия по истории древнего Востока. Ч.2. М., 1980.
 Вигасин, Алексей Алексеевич (р.1946)
 Артхашастра и дхармашастра. (Источниковедческие проблемы). Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1974.
 Вигасин А. А., Самозванцев А. М. Артхашастра: проблемы социальной структуры и права. М., Наука. 1984. 255 стр. 3000 экз.
 Основные черты социальной структуры древней Индии. Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1995.
 Камандака. «Нитисара» IV 7, 1 «Идеальные элементы государства». / Пер. А. А. Вигасина. // Индия в литературных памятниках III—VII веков. М., 1984.
 Матсья-пурана. (Отрывки). / Пер. А. А. Вигасина. // История и культура Древней Индии. М., 1990.
 Дхармашастра Нарады. / Пер. А. А. Вигасина, А. М. Самозванцева. М., ВЛ. 1998. 256 стр. 1 т.э.
 Артхашастра Каутильи, Ману-смрити, Нарада-смрити, Вишну-смрити, Брихаспати-смрити, Катьяяна-смрити, Виджнанешвара «Митакшара». / Пер. А. А. Вигасина. // Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т.1. М., 1999.
 Глава 2 «Индия в ведийский период» в кн. История Древнего Востока: От ранних государственных образований до древних империй. М., Вост.лит. 2004. С.97-152.
 Древняя Индия: от источника к истории. Сб.ст. М., Вост.лит. 2007. 388 стр.
 Также автор ряда школьных учебников по истории для 5 класса, а также учебника для вузов.
 Военец, Константин Владимирович
 Древнеиндийская традиция (грамматика Панини) и современное индоевропейское языкознание. Автореф.дисс. … к.филол.н. СПб, СПбГУ. 2006.
 Волкова, Октябрина Фёдоровна (1926—1988)
 Арья Шура. Гирлянда джатак, или Сказания о подвигах Бодхисаттвы. / Пер. А. П. Баранникова и О. Ф. Волковой. (Серия «Памятники литературы народов Востока». Переводы. Вып.7). М., 1962. 348 стр. 2-е изд., доп. М., ВЛ. 2000. 368 стр. 2 т.э.
 Бонгард-Левин Г. М., Волкова О. Ф. Легенда о Кунале (Kunalavadana из неопубликованной рукописи Asokavadanamala). М., ИВЛ. 1963. 101 стр.
 Володарский, Александр Ильич (р.1938)
 Математические трактаты Шридхары. Автореф.дисс. … к.ф.-м.н. М., ИИЕТ. 1966.
 Очерки истории средневековой индийской математики. М., Наука. 1977. 183 стр. 6000 экз.
 Ариабхата. М., Наука. 1977. 112 стр. 24000 экз.
 Развитие сотрудничества индийских математиков с учеными Средней Азии. Бухара, 1996. 155 стр.
 Воробьев-Десятовский, Владимир Святославович (1927—1956) 
 Историческое развитие личных местоимений в индоарийских языках. Автореф.дисс. … к.филол.н. Л., ЛГУ. 1954.
 Воробьев-Десятовский В. С. Развитие личных местоимений в индоарийских языках. М.-Л., Изд-во АН. 1956. 168 стр. 2000 экз.
 Шудрака. Глиняная повозка. / Пер. В. С. Воробьева-Десятовского, В.Шефнера. Л., ГЛИ, 1956. 268 стр. 35000 экз.
 Сказание о Бхадре. (Новые листы сакской рукописи «Е»). Факсимиле текста. + Пер., вступ.ст. В. С. Воробьева-Десятовского и М. И. Воробьевой-Десятовской. М., Наука. 1965.
 Воробьёва-Десятовская, Маргарита Иосифовна (р.1933), д.и.н. 
 Читралакшана (характерные черты живописи). / Пер. и примеч. М. И. Воробьевой-Десятовской. // Мастера искусства об искусстве. Т.1. М., 1965.
 Глагол в тибетском языке VII—XI вв. Автореф.дисс. … к.филол.н. Л., ИНА. 1967.
 Памятники индийской и тибетской письменности I тыс. н. э. из Восточного Туркестана и Средней Азии как источник по истории и культуре. Автореф.дисс. … д.и.н. Л., ИВ. 1988.
 Рукописная книга в культуре Индии. // Рукописная книга в культуре народов Востока. Кн.2. М., 1988.
 Гасунс, Марцис Юрисович (р.1983), к.филол.н.
 Состав и строй древнеиндийских корней: история изучения.: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.02.20 / Гасунс Марцис Юрисович;[Место защиты: Институт языкознания РАН].- Москва, 2014.- 470 с.
Герасимов, Александр Викторович (р.1936)
 Атхарваведа как источник по истории древнеиндийской культуры. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИНА. 1965.
Бонгард-Левин Г. М., Герасимов А. В. Мудрецы и философы Древней Индии: Некоторые проблемы культурного наследия. (Серия «Культура народов Востока. Материалы и исследования»). М., Наука. 1975. 342 стр. 10000 экз.
Герасимов, Иван Александрович (1979—2005)
Проблемы рефлексации ларингалов в ведийском языке. Диссертация … кандидата филологических наук. М., МГУ. 2005.
 Гостеева, Евдокия Ивановна
 Атомизм древнеиндийской философской системы вайшешиков. Автореф.дисс. … к.филос.н. М., АОН. 1959.
 Философия вайшешика. Таш., Изд-во АН. 1963. 208 стр. 1000 экз.
 Философия единства: Рабиндранат Тагор. М., Наука. 1985. 204 стр. 5200 экз.
 Гринцер, Павел Александрович (1928—2009)
 Егоров, Вячеслав Евгеньевич
 Хемачандра. Аньяйога-вьяваччхедика (Опровержение других методов). / Пер. и комм. В. Е. Егорова. // История философии. М., 2000. № 7. С.231-244.
 Елизаренкова, Татьяна Яковлевна (1929—2007)
Монографии:
 Аорист в «Ригведе». М.: ИВЛ. 1960. 151 стр.
 Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. Язык пали. М.: Наука, 1965. 248 стр. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). 2-е изд., доп. М.: Вост. лит. 2003.
 Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков. М.: Наука, 1974. 293 стр.
 Грамматика ведийского языка. М.: Наука, 1982. 439 стр.
 Ведийский язык. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М.: Наука, 1987. 179 стр.
 Язык и стиль ведийских риши. М.: Наука-Вост.лит. 1993. 320 стр. (engl. trans.: Language and style of the Vedic Ṛṣis / with an introd. by W. Doniger. Albany, NY: State University of New York Press, 1995. 331 p.)
 Слова и вещи в «Ригведе». М.: Вост. лит., 1999. 240 стр.
Переводы с ведийского:
 Ригведа. Избранные гимны. / Пер. Т. Я. Елизаренковой. М., Наука. 1972. 418 стр.
 Атхарваведа. Избранное. / Пер. Т. Я. Елизаренковой. М., 1976. 2-е изд., репр. М., ВЛ. 1995. 408 стр.
 Ригведа. [В 3 т.] / Пер. Т. Я. Елизаренковой. (Серия «Литературные памятники»). М.: Наука, 1989—1999.
 Мандалы I—IV. 1989. 768 стр. 2-е изд., испр. 1999.
 Мандалы V—VIII. 1995. 752 стр. 2-е изд., испр. 1999.
 Мандалы IX—X. 1999. 560 стр.
 Атхарваведа (Шаунака): В 3-х томах / Пер., вступ. ст., комм. и прил. Т. Я. Елизаренковой. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып. CXXXV, части 1-3). М.: Вост. лит., 2005—2010.
 Т. 1. Книги I—VII. 2005. 576 стр.
 Т. 2. Книги VIII—XII. 2007. 296 стр.
 Т. 3. Книги XIII—XIX. 2010. 232 стр.
 Ермакова, Татьяна Викторовна (р.1954) 
 Становление отечественной буддологии как отрасли религиоведения: (Вторая половина XIX-первая треть XX вв.). Автореф.дисс. … к.филос.н. СПб, СПбГУ. 1994.
 Буддийский мир глазами российских исследователей XIX — первой трети XX века. (Россия и сопредельные страны). СПб, Наука. 1994. 345 стр.
 Ермакова Т. В., Островская Е. П., Рудой В. И. Классическая буддийская философия. СПб, Лань. 1999. 544 стр.
 Они же. Космос и карма. Систематическое исследование Энциклопедии Абхидхармы. (Russian Oriental Studies. Vol.1). N.Y.,Mellen Press,1999.398 p.
 Железнова, Наталья Анатольевна (р.1972) 
 Учение Кундакунды о Пути Освобождения. Дисс. … к.филос.н. М., МГУ. 1999.
 Учение Кундакунды в философско-религиозной традиции джайнизма. (Серия «История восточной философии»). М., ВЛ. 2005. 344 стр. 500 экз.
 Жоль, Константин Константинович
 Значение сравнительно-исторических методов для анализа индийского логического наследия. Автореф.дисс. … к.филос.н. Киев, ИФ. 1978.
 Сравнительный анализ индийского логико-философского наследия. Киев, Наукова думка. 1981. 207 стр. 1900 экз.
 Гносеологический анализ языка как практического сознания. Автореф.дисс. … д.филос.н. Киев, 1992.
 Жутаев, Дар Игоревич (1969—2020) 
 К некоторым вопросам анализа структуры раннебуддийских доктринальных текстов. // Древность: историческое знание и специфика источника. М., 1996.
 Заболотных, Элина Леонидовна
 Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников. Дисс. … к.филос.н. М., 1999.
 Канаева Н. А. Проблема выводного знания в Индии. Заболотных Э. Л. Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников. (Серия «История восточной философии»). М., ВЛ. 2002. 328 стр. С.209-323. 1000 экз.
Загумённов Борис Иванович
 Концепция совершенствования личности в системе адвайта-веданта (критический анализ). Автореф.канд.дисс. Л., 1982.
 Ачарья Нагарджуна. Послание другу. / Пер. с тибет. Б.Загуменнова. СПб, 1995.
 Зализняк, Андрей Анатольевич (1935—2017)
Грамматический очерк санскрита (в составе «Санскритско-русского словаря» В. А. Кочергиной, 1978; 3-е изд. 2005)
 Морфонологическая классификация древнеиндийских глагольных корней // Очерки по фонологии восточных языков / Под ред. Т. Я. Елизаренковой. М. 1975. С. 59-85.
 Захарьин, Борис Алексеевич (р.1942)
 Фонологическая структура языка кашмири. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИВ. 1968.
 Захарьин Б. А., Эдельман Д. И. Язык кашмири. (Серия «Языки народов Азии и Африки»). М., Наука. 1971. 140 стр. 1000 экз.
 Проблемы фонологии языка кашмири. М., Наука. 1974. 161 стр. 800 экз.
 Введение в историю языка хинди. М., Изд-во МГУ. 1978. 135 стр. 300 экз.
 Джатаки: Из первой книги «Джатак». / Пер. с пали Б.Захарьина. М., 1979. 352 стр. 30000 экз.
 Грамматический строй и типологический статус языка кашмири. Автореф.дисс. … д.филол.н. М., ИВ. 1980. (вторично: Система языка кашмири в типологическом освещении. М., МГУ. 1982)
 Строй и типология языка кашмири. М., Изд-во МГУ. 1981. 286 стр. 500 экз.
 Типология языков Южной Азии. М., Изд-во МГУ. 1987. 184 стр. 500 экз.
 Теоретическая грамматика языков хинди и урду: (Фонология — морфология глагола — синтаксис главных членов предложения). М., Изд-во МГУ. 1989. 167 стр. 500 экз.
 Патанджали «Паспаша», или Введение в науку о языке и лингвофилософию Древней Индии. М., Издатель Степаненко. 2003. 232 стр. 300 экз.
 Санскритская грамматика Варадараджи. М., Издатель Степаненко. 2007. 512 стр. 200 экз.
 Зильберман, Давид Беньяминович (1938—1977), в 1972 уехал из СССР в США
 Шанкара. Незаочное постижение (Апарокша-анубхути). / Пер. Д.Зильбермана. // Вопросы философии. 1972. № 5.
 Зильберман Д. Б. Генезис значения в философиях индуизма. / Пер. с англ. Е.Гурко. (Серия «Философы России XX века»). М.,Эдиториал УРСС.1998.448 с.1 т.э.
 Иванов, Владимир Павлович (р.1973) 
 Мадхава. Сарвадаршанасамграха: Панинидаршана. / Пер. В. П. Иванова. // История философии. Т.7. М., 2000.
 Теория предложения в индийской лингвофилософской традиции (на материале второй главы «Вакьяпадии» Бхартрихари). Дисс. … к.филол.н. СПб, 2004.
 Иванов, Вячеслав Всеволодович (1929—2017)
 Игнатьев А. А.
 Махабхарата. Маусала-парва. Махапрастханика-парва. Сварга-арохана-парва. / Пер. А. А. Игнатьева. Калининград, 2002. 60 стр.
 Девибхагавата-пурана. / Пер. А. А. Игнатьева. М., 2005.
 Ильин, Григорий Фёдорович (1914—1985)
 Старинное индийское сказание о героях древности «Махабхарата». М., Изд-во АН. 1958. 141 стр. 20000 экз.
 Древний индийский город Таксила. М., ИВЛ. 1958. 82 стр. 2100 экз.
 Религии Древней Индии. М., Изд-во АН. 1959. 48 стр. 10000 экз.
 Основные проблемы социальной истории древней Индии. Автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1970.
 Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Древняя Индия. Исторический очерк. М., Наука. 1969. 736 стр. 5000 экз. Перераб.изд. Индия в древности. М., Наука. 1985. 758 стр. 25000 экз.
 Исаева, Наталья Васильевна
 Из истории идейной борьбы в древней и раннесредневековой Индии (полемика Шанкары с неортодоксальными учениями в комментарии на «Брахма-сутры» Бадараяны. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1981.
 Шанкара и индийская философия. М., Наука (ГРВЛ). 1991. 200 стр. 20000 экз.
 Слово, творящее мир. От ранней веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта. М., Ладомир. 1996. 271 стр. 3000 экз.
 Комментарий Шанкары к «Брахма-сутрам» (1-я сутра). / Пер. и комм. Н. В. Исаевой. // Народы Азии и Африки. 1983. № 4.
 Адвайта и пурва-миманса. Комментарий Шанкары к 4-й сутре Бадараяны. / Пер. и комм. Н. В. Исаевой. // Народы Азии и Африки. 1985. № 5.
 Калуцкий, Александр Александрович
 Особенности проявления универсалии «стремление к достижению духовного совершенства» в древнеиндийской культуре. Дисс. … канд.культурологии. Барнаул, 2005.
 Кальянов, Владимир Иванович (1908—2001)
 Переводчик «Махабхараты», книг 1, 2, 4, 5, 7 и 9.
 Канаева, Наталия Алексеевна
 Проблема выводного знания в Индии VIII в. (на материале «Таттвасанграхи» Шантаракшиты с комментарием «Панджика» Камалашилы). АД … к.филос.н. М., МГУ. 1990.
 Канаева Н. А. Проблема выводного знания в Индии. Заболотных Э. Л. Логико-эпистемологические воззрения Дигнаги и его идейных преемников. (Серия «История восточной философии»). М., ВЛ. 2002. 328 стр. С.11-208. 1000 экз.
 Философия Древней Индии: Учебное пособие. М., 2008.
Карышева И. А.
 Калидаса. Времена года. / Пер. И. А. Карышевой. // Столепестковый лотос. М., 1996. С.55-70.
 Касевич, Вадим Борисович (р.1941)
 Фонологические проблемы общего и восточного языкознания. М., Наука. 1983. 295 стр.
 Буддизм. Картина мира. Язык. СПб, ПВ. 1996. 275 стр. СПб, 2004. 281 стр.
 Кокова, Юлия Георгиевна (р.1955)
 Паломничество Баладевы. // Стхапакашраддха. СПб, 1995.
 Становление кришнаитского цикла сюжетов: ближайшее окружение Кришны. На материале «Бхагавата-пураны». Дисс. … к.филол.н. СПб, 2001.
 Копцева, Наталья Петровна
 История, религия, мифология, философия древней и средневековой Индии: Учебное пособие. Красноярск, 2003. 312 стр.
 Корнеева, Наталья Афанасьевна
 Источниковедческий анализ «Вишну-смрити»: проблемы хронологии и перевода. Дисс. … к.и.н. М., ИВ. 2004.
 Вишну-смрити. / Пер. и комм. Н. А. Корнеевой. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.132. М., Вост. лит. 2007. 424 стр. 500 экз.
 Корсунская, Людмила Газизовна
 Культурообразующая роль сакральных текстов Древней Индии. Дисс. … канд.культурологии. Нижневартовск, 2003.
 Кочергина, Вера Александровна (1924—2018)
 Словосложение в эпическом санскрите. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., МГУ. 1950.
 Начальный курс санскрита. (Учебник). М., Изд-во АН. 1956. 196 стр. 3500 экз.
 Введение в языкознание. (Материалы к курсу для языковедов). М., Изд-во МГУ. 1970. 526 стр. 550 экз.
 Синтаксис. (Учебное пособие по курсу «Введение в языкознание»). М., Изд-во МГУ. 1974. 94 стр. 650 экз.
 Санскритско-русский словарь. (28000 слов) М., Рус.яз. 1978. 895 стр. 4000 экз. 2-е изд., доп. (30000 слов) М., Рус.яз. 1987. 944 стр. 4250 экз. 3-е изд. М., Филология. 1996. 944 стр. 4-е изд. М., Акад.проект. 2005. 944 стр. 3 т.э.
 Многофункциональные способы словообразования в санскрите («неглагольные слова»). Автореф.дисс. … д.филол.н. М., МГУ. 1982.
 Словообразование санскрита: префиксация и основосложение. М.,Изд-во МГУ. 1990. 208 стр. 1300 экз.
 Учебник санскрита. М.,Филология.1994.336 с 2-е изд. М.,1998. 3-е изд. М., ИОСО РАО. 2000. 336 стр. (4-е изд.) Санскрит: Учебное пособие. М., Акад. Проект. 2007. 335 стр.
 Учебник введения в языковедение. Основы фонотеки, фонологии, грамматики. М., Изд-во МГУ. 1991. 207 стр.
 Профессор М. Н. Петерсон. М., Филологи. 1996. 136 стр.
 Крылов, Григорий Владимирович
 Основные принципы исследования санскритских музыковедческих понятий: (На материале трактатов II—XIII вв.). АД … к.искусствоведения. М., ВНИИ искусствознания. 1990.
 Кузин, Вячеслав Владимирович (р.1939)
 Лирика индийского поэта Видьяпати Тхакура (XIV—XV вв.). Автореф.дисс. .. к.филол.н. М., ИВ. 1979.
 Сита-Рама: художественно-дидактическая модель матримониальных отношений в «Рамаяне». М., Изд-во РУДН. 1994. 90 стр. 300 экз.
 Образ Кришны в пуранах и лирике. М., УДВ. 1995. 165 с.
 Куликов, Леонид Игоревич (р.1964)
 The Vedic -ya-presents: Passives and intransitivity in Old Indo-Aryan. Amsterdam: Rodopi. (Leiden Studies in Indo-European; 19). xxix+994 pp.
 Каузатив в санскрите. АД … к.филол.н. М., ИВ. 1989.
 Ведийские каузативные презенсы с носовыми аффиксами и их тематические варианты. // Стхапакашраддха: Сб. статей памяти Г. А. Зографа. С. Петербург: Петербургское востоковедение, 1995. С. 94-115.
 May he prosper in offspring and wealth: A few jubilee remarks on the typology of labile verbs and Sanskrit púṣyati ‘prospers; makes prosper’. // Типология и теория языка: От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 224—244.
 The Vedic type syáti revisited. // B. Forssman & R. Plath (eds), Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik. Wiesbaden: Reichert, 2000. pp. 267—283.
 Типологические заметки о морфологическом реципроке в ведийском санскрите. // Языки мира. Типология. Уралистика. Памяти Т. Ждановой. Статьи и воспоминания. М.: Индрик, 2002. С. 276—299.
 Reduplication in the Vedic verb: Indo-European inheritance, analogy and iconicity // B. Hurch (ed.) Studies on reduplication. Berlin: Mouton, 2005. pp. 431—454.
 Passive and middle in Indo-European: Reconstructing the early Vedic passive paradigm. // W. Abraham & L. Leisiö (eds), Passivization and typology: form and function. Amsterdam: Benjamins, 2006. pp. 62-81
 The Sanskrit -yet-optative: A formation not yet recorded in Sanskrit grammars. // Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 50 (2006): 27-68.
 Reciprocal constructions in Vedic. // V.P. Nedjalkov et al. (eds), Reciprocal constructions. Vol. 2. Amsterdam: Benjamins, 2007. pp. 709—738.
 The Vedic type patáyati revisited: Semantic oppositions, paradigmatic relationships and historical connections. // A. Lubotsky, J. Schaeken and J. Wiedenhof (eds), Evidence and Counter-evidence: Essays in honour of Frederik Kortlandt. Vol. I. Balto-Slavic and Indo-European Linguistics. Amsterdam: Rodopi, 2008. pp. 323—342.
 Заметки по ведийской морфологии и синтаксису: к анализу атхарванического гимна ночи (Шаунакия 19.49 = Пайппалада 14.8). // Восток, № 3 (2009): 5-16.
 Vedic piśá- and Atharvaveda-Śaunakīya 19.49.4 = Atharvaveda-Paippalāda 14.8.4: A note on the Indo-Iranian bestiary. // Journal of Indo-European Studies 37/1&2 (2009): 141—154.
 Ведийские корни типа CaC // C(C)ā: Морфонологические модели и синтаксическая ориентированность глаголов (к диахронической типологии категории переходности). // Вопросы языкознания, № 5 (2010): 89-111.
 Drifting between passive and anticausative. True and alleged accent shifts in the history of Vedic -ya-presents. // Вопросы языкового родства (Journal of Language Relationship), № 6 (2011): 185—198.
 Passive to anticausative through impersonalization: The case of Vedic and Indo-European. // A. Siewierska & A. Malchukov (eds), Impersonal constructions. A cross-linguistic perspective. Amsterdam: Benjamins, 2011. pp. 229—254.
 Куслий, Ольга Николаевна
 Спасение и освобождение: сотериология в культуре Индии древности и средневековья. Дисс. … канд.культурологии. Кемерово, 2006.
 Кутасова, Ильфа Мазитовна
 Философия Нагарджуны. // Общественно-политическая и философская мысль Индии. М., 1962.
 Философия Нагарджуны. (Из истории буддийской мысли в Индии). Автореф.дисс.. … к.филос.н. М., МГУ. 1963.
 Нагарджуна. Муламадхьямака-карика. Гл.1-2. / Пер. И. М. Кутасовой. // Антология мировой философии. Т.1, ч.1. М., 1969.
 Антифилософия «новой философии». М., Политиздат. 1984. 143 стр. 60000 экз.
 «Новая философия» — феномен кризиса современной буржуазной философии. Автореф.дисс. … д.филос.н. М., МГПУ. 1985.
 Ларин, Борис Александрович (1893—1964)
 Ларин Б. Из области ведийской поэзии. Пер. отрывков из Риг-Веды. // Восток. 1924. № 4. С.46-57.
Лейтан, Эдгар Зигфридович 
Представления о судьбе в индийской эпической традиции. Доклад на семинаре СПбГУ "Восток: философия, религия, культура". seminar-vostok.ucoz.ru/Leytan.pdf 2010. 
Переводы с санскрита: Э. Лейтан. Бхайрава Стотра. // Индуизм сегодня. 2018. Июль-Август-Сентябрь. C. 54-59.
Лелюхин, Дмитрий Николаевич (1956—2014), к.и.н.
 Структура древнеиндийского государства в I пол. I тыс. н. э.: (По трактатам о политике). Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1989.
 Структура державы Маурьев по сведениям эдиктов Ашоки. // ВДИ. 1998. № 2. С.115-129.
 Лепехов, Сергей Юрьевич
 Мировоззренческие основы учения Праджняпарамиты: Дисс. … к.филос.н. М., 1995.
 Философия мадхьямиков и генезис буддийской цивилизации. Улан-Удэ, 1999. 236 стр. (то же: дисс. д.филос.н. Улан-Удэ, 2000)
 Лидова, Наталья Ростиславовна (р.1960)
 Натьяшастра и происхождение древнеиндийской драмы. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИМЛИ. 1991.
 Драма и ритуал в древней Индии. (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). М.,Наука-ВЛ. 1992. 152 стр. 3500 экз. (engl. trans. Delhi.1994.141 p.)
 Лобанова, Нина Владиславовна (1904—1976)
 Средневековые индийские мастера о скульптуре: Из хиндуистских трактатов 5-16 вв. / Пер. Н. В. Лобановой. // Мастера искусств об искусстве. Т.1. М., 1965. С.30-58.
 Повесть о Савитри. / Пер. Н. В. Лобановой. // Петербургское востоковедение. Вып.9. СПб, 1997. С.85-114.
 Лубоцкая, Наталия Юлиановна
 Древнеиндийский трактат «Нарадасмрити». Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1972.
 К изучению памятника древнеиндийского права Нарадасмрити. // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. 1970. М., 1972.
 Лысенко, Виктория Георгиевна (р.1953), д.филос.н.
 Майданов, Анатолий Степанович (р.1938)
 Структура и динамика процесса научного творчества. Автореф.дисс. … д.филос.н. М., ИФ. 1987.
 Тайны великой «Ригведы». М., УРСС. 2002. 206 стр.
 Мартынов, Б. В.
 Упанишады йоги и тантры. / Пер. Б. В. Мартынова. М.,Алетейа.1999.
 Матвеев, Сергей Александрович
 Самаведа. / Пер. С. А. Матвеева. М., АСТ. 2005. 464 стр. 2000 экз.
 Медведев, Евгений Михайлович (1932—1986)
 Возникновение феодализма в Северной Индии. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1967.
 Гл.1, 2 (Раннее средневековье). // История Индии в средние века. М., Наука. 1968. С.19-90.
 Очерки истории Индии до 13 в.: Сб.ст. М., Наука. 1990. 330 стр. 2900 экз.
 Михайлов, Михаил Иванович (р.1952) 
 Дидактические и сатирические поэмы Кшемендры как исторический источник. АД … к.и.н. Ташкент, 1992.
 Пра фармаваньне і развой ідэяу экалягічнае этыкі у старажытнай Індыі // VIEDA — I. Працы Белорусскага Інстытута Эуропы. Вып. I. Мінск, 1993. С. 38 — 50. 1000 экз.
 Таямніца Вэдау: Каляндарна-храналягічная гіпотэза паходжаньня вэдыйскіх сьпевау // Крыуя: Crivica. Baltica. Indogermanica. No. 1. Мінск, 1994. С. 64 — 74. 1000 экз.
 Индийские литературы // Всемирная литература — this issue is published with the assistance of the Embassy of the Republic of India to Belarus to commemorate 50 years of India’s Independence). Минск, 1998. С. 178—192. 2000 экз.
 Первые две главы из Рамаяны Вальмики. Перевод с санскрита и примечания // Всемирная литература. Минск, 1998. С. 155—166. 2000 экз.
 Кшемендра Вьясадаса. Основы истинного добронравия: избранные этические и сатирические поэмы. Введение, пер. с санскрита и комментарии М. И. Михайлова. Орша, 1999. 456 стр. 1000 экз.
 Rig-Veda as a Recital Calendar-Chronometer: Contribution of a Belarusian Scholar to the Xth World Sanskrit Conference (January 3-9 1997, Bombay, India) // Bharatiya Vidya, Bombay, 2001, 61 pp. 1000 экз.
 «Индуизм» // Всемирная энциклопедия философии. Москва-Минск, 2001, сс. 296—300. 1000 экз.
 «Джайнизм». В кн.: Всемирная энциклопедия философии. Москва-Минск, 2001, сс. 409—414. 1000 экз.
 Михайлов М. И. и Михайлова Н. С. Ключ к Ведам. 3 тома (Интегральная герменевтика. 328 стр. Тайные числовые коды хронокомпьютера. 352 стр. Ведийская письменность. 176 стр.) Вильнюс-Минск-Санкт-Петербург, 2004. 100 экз.
 M. I. Mikhailov and N. S. Mikhailova, The Key to The Vedas: Part 1. Minsk, 2005. 376 стр. 100 экз.
 Вальмики. Поход Рамы. Часть первая: Юность. Пер. с санскрита, исследование и комм. М. И. Михайлова. Горки, 2008. 352 стр. 200 экз.
 Молодцова, Елена Николаевна (1944—2010)
 Способы видения мира древними индийцами. АД … к.филос.н. М., МГУ. 1972.
 Анализ феномена знания в традиционной индийской мысли. // Методологические и мировоззренческие проблемы истории философии стран Востока. Ч.1. М., 1986.
 Традиционные знания и современная наука о человеке. М., Янус. 1996. 269 стр. 1000 экз.
 Тибет: сияние пустоты. М., Алетейа. 2001. 344 стр.
 Мялль, Линнарт Эдуардович (1938—2011)
 «Аштасахасрика Праджняпарамита». (Терминологический анализ санскритского и тибетского текстов). Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИВ. 1973. (вторично: «Аштасахасрика праджняпарамита» как исторический источник. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1984)
 Заметки о праджняпарамитской металогике. // Труды по востоковедению. УЗ Тартуского ГУ. 1968. Вып.201.
 Основные термины праджняпарамитской психологии. Статьи 1 и 2. // Труды по востоковедению. УЗ Тартуского ГУ. 1973, вып.309; 1976, вып.392.
 В 1980 году в Таллине опубликовал перевод «Бхагавадгиты» на эстонский язык.
 Невелева, Светлана Леонидовна (р.1937)
 Переводчик «Махабхараты».
 Никольская, Ксения Дмитриевна (р.1972)
 Древнеиндийская «Наука политики» (историко-культурные аспекты). Дисс. … к.и.н. М., МГУ. 2003.
 Огибенин, Борис Леонидович (р.1940)
 Ольденбург, Сергей Фёдорович
 Орельская, Марина Валерьевна (р.1968)
 Nandikeshvara in Hindu Mythology // The Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute. — Pune, India. — 1998. — Vol.LXXVIII (1997). — pp.233-248.
 Ранняя санскритская литература по теории драмы и театра. Тексты Бхараты и Нандикешвары. Дисс. … к.филол.н. СПб, СПбГУ. 1998. 429 стр.
 Technique of classical Indian dance in ancient Sanskrit Literature. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy (in Sanskrit) to the University of Pune, Faculty of Arts, Department of Sanskrit and Prakrit Languages. — University of Pune, India. 2001. In two volumes, 1025 pages.
 A forgotten edition of the Abhinayadarpana of Nandikeshvara // The Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute. — Pune, India. — 2002. — Vol.LXXXII (2001). — pp.243-250.
 Sanskrit manuals on dance // Newsletter of the International Institute for Asian Studies. — Leiden, the Netherlands. — 2003 — № 30, p.18.
 Отрывок из девятой главы «Натьяшастры». Вступительная статья, перевод с санскрита и комментарий // Восток. — 2006. — № 3. — С.129-141.
 . Описание рас в «Сангита-ратнакаре» Шарнгадэвы. Перевод с санскрита, комментарий // Письменные памятники Востока. 2008 — № 2(9). — С.52-66.
 Осипов, Александр Михайлович (1897—1969)
 Краткий очерк истории Индии до 10 в. М., МГУ. 1948. 99 стр. 2000 экз.
 Работы по новой истории Индии.
 Островская, Елена Петровна (р.1948) 
 Критический анализ социально-философских воззрений Дж. Кришнамурти. Дисс. … к.филос.н. Л., ЛГУ. 1979.
 Эпистемология поздней синкретической ньяя-вайшешики (Историко-философское и логико-теоретическое исследование). АД … д.филос.н. СПб, СПбГУ. 1992.
 Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классический буддизм. СПб,ПВ.1999.288 с. СПб, 2004.
 Ермакова Т. В., Островская Е. П. Классические буддийские практики. Ч.1. СПб, ПВ. 2001. 304 стр. Путь благородной личности. СПб, 2006. 304 стр.
 Островская Е. П., Рудой В. И. Классические буддийские практики. Вступление в нирвану. СПб, АК. 2006. 315 стр.
 Аннамбхатта. Тарка-санграха («Свод умозрений») и Тарка-дипика («Разъяснение к своду умозрений»). / Пер. Е. П. Островской. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып. 85). М.,Наука (ГРВЛ).1989.240 с.10 т.э.
 Классическая йога («Йога-сутры» Патанджали и «Вьяса-бхашья»). / Пер. Е. П. Островской, В. И. Рудого. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.109). М.,Наука (ГРВЛ). 1992.264 с.100 т.э.
 Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). / Пер. Е. П. Островской, В. И. Рудого. (всего 9 разделов)
 Раздел 1. Дхату-нирдеша, или Учение о классах элементов. Раздел 2. Индрия-нирдеша, или Учение о факторах доминирования в психике. (Серия «Ex oriente lux»). М., Ладомир. 1998. 670 стр.
 Раздел 3. Лока-нирдеша, или Учение о мире. Раздел 4. Карма-нирдеша, или Учение о карме. (Серия «Ex oriente lux»). М., Ладомир. 2001. 768 стр. 1000 экз.
 Раздел 5. Учение об аффектах (Анушая-нирдеша). Раздел 6. Учение о пути благородной личности (Арья-пудгала-нирдеша). СПб, Изд-во СПбГУ. 2006. 524 стр. 1000 экз.
 Парибок, Андрей Всеволодович (р.1952)
 Пахомов, Сергей Владимирович (р.1968)
 Индуизм (йога, тантризм, кришнаизм) (карманный словарь). СПб.: Амфора, 2002.
 Индуистская тантрическая литература // Восток (2005). № 2, март-апрель. С.16-27.
 Индуистская тантрическая философия. Автореф.дисс… канд. филос. наук. СПбГу, 2001.
 Индуистские тантрические мантры: значение, разновидности, практическое применение // Вестник Русской христианской гуманитарной академии (2008). Т.9. Вып. 1. СПб.: РХГА, 2008. С. 225—241.
 Представление о высшей реальности в философии индуистского тантризма // Вопросы философии (2006). № 5. С.149-159.
 Становление тантрологии // Религиоведение (2004). № 3. С.48-57.
 Тантра и веда // Письменные памятники Востока. № 1 (6). Весна-лето 2007. СПб.: Наука, Главная редакция восточных литератур, 2007.
 Теоретические аспекты учения школы кула (согласно «Куларнава-тантре») // Asiatica. Труды по философии и культурам Востока / Отв. ред. С. В. Пахомов. Выпуск 3. СПб.: СПбГУ, 2009. С.119-142.
 Учение об «узнавании» в школе пратьябхиджня и платоновский анамнесис // Пятые Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока. Материалы научной конференции. С.-Петербург, 6-9 февраля 2008 г./ Сост. и отв. ред. С. В. Пахомов. СПб., 2009. С.207-214.
 Пименов, Алексей Владимирович
 Основные тексты древней пурва-мимансы: (Формирование, структура, концептуальные установки). Автореф.дисс. … к.и.н. М,, ИВ. 1988.
 Философия мимансы и древнеиндийская культура. // Народы Азии и Африки. 1987. № 4.
 «Миманса-сутра-бхашья» (фрагменты). / Пер. А. В. Пименова. // Степанянц М. Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 2001. С.220-233.
 Возвращение к дхарме. М., Наталис. 1998. 414 стр. 33000 экз.
 Посова, Татьяна Константиновна
 Рабочий класс Индии и индусский коммунизм. (1960-70-е гг.). Автореф.дисс. … к.и.н. М,, ИМРД. 1974.
 Космогония раннего индуизма (по материалам Вишну-пураны). // Народы Азии и Африки. 1988. № 4.
 Вишну-пурана. Кн.1. / Пер. Т. К. Посовой. СПб, ОВК. 1995. 256 стр. 3000 экз.
 Посова Т. К., Чижикова К. Л. Краткий каталог индийских рукописей Института востоковедения РАН. М., ВЛ. 1999. 168 стр. 400 экз.
 Псху, Рузана Владимировна
 Становление вишишта-адвайта веданты на материале «Ведартхасамграхи» Рамануджи. АД … к.филос.н. М.,2004.
 «Ведартхасамграха» Рамануджи и становление вишишта-адвайта-веданты. М., РУДН. 2007. 304 стр. 1000 экз.
 Пятигорский, Александр Моисеевич (1929—2009)
 Риттер, Павел Григорьевич (1872—1939)
 Краткий курс санскритской грамматики. Харьков, 1904. 112 стр. (литогр.)
 Санскрит: Курс лекций. Харьков, 1911. 104 стр. (литогр.) Харьков, 1916.
 Калидаса. Облако-вестник. / Пер. П.Риттера. Харьков, 1914. 46 стр.
 Дандин. Похождения десяти юношей. (Древнеиндийский роман). / Пер. П. Г. Риттера. Харьков, 1927.
 Романов, Владимир Николаевич (р.1947)
 Рудой, Валерий Исаевич (1940—2009)
 Буддолог, ряд переводов в соавторстве с Е. П. Островской: см. выше
 Русанов, Максим Альбертович (1966—2020)
 Поэтика средневековой махакавьи. (Серия «Труды института восточных культур». Вып.1). М., РГГУ. 2002. 164 стр. 1000 экз. (то же: дисс. … к.филол.н. М., 2002)
 Хала Сатавахана. Саттасаи. Антология пракритской лирики. / Пер. и комм. М. А. Русанова. (Серия «Труды института восточных культур и античности». Вып.10. М., РГГУ. 2006. 380 стр. 500 экз.
 Самозванцев, Андрей Михайлович (1949—2009)
 Теория земельной собственности в древней Индии. Автореф.дисс. … к.и.н. М., МГУ. 1975.
 Теория собственности в древней Индии. М., Наука. 1978. 166 стр. 2000 экз.
 Правовой текст дхармашастры. М., Наука (ГРВЛ). 1991. 296 стр. 1800 экз. (то же: автореф.дисс. … д.и.н. М., ИВ. 1989)
 Книга мудреца Яджнавалкьи. М., ВЛ. 1994. 376 стр. 800 экз.
 Мифология Востока. М., Алетейа. 2000. 380 стр. 3000 экз.
 Индия: религии, верования, обряды (древность и средневековье). М., ИВ. РАН. 2003. 239 стр.
 (некролог: Восток. 2010. № 4.)
 Сахаров, Пётр Дмитриевич (р.1957)
 Становление и особенности мифологического повествования в санскритских пуранах. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИВ. 1986.
 Мифологические повествования в санскритских пуранах. (Серия «Исследования по фольклору и мифологии Востока»). М., Наука (ГРВЛ). 1991. 136 стр. 4350 экз.
 Селиванова, Тамара Петровна (р.1943)
 Социально-экономический строй средневекового Кашмира (по данным «Раджатарангини» Калханы, XII в.). Канд.дисс. Л., ЛГУ. 1985.
 Семенцов, Всеволод Сергеевич (1941—1986)
 Ритмическая структура поэтического текста на примере анализа Бхагавадгиты. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИВ. 1972.
 Проблемы интерпретации брахманической прозы (ритуальный символизм). М., Наука (ГРВЛ). 1981. 184 стр. 4300 экз.
 Бхагавадгита в традиции и в современной научной критике. М., 1985.
 «Гитабхашья» Рамануджи (гл.1-2). / Пер. В. С. Семенцова. // Всеволод Сергеевич Семенцов и российская индология. М., 2008.
 Серебряков, Игорь Дмитриевич (1917—1998)
 О становлении пенджабской национальной литературы. АД … к.филол.н. М., 1964.19 с.
 Литературный процесс в Индии (VII—XIII века). АД … д.филол.н. М., 1975.37 с.
 Древнеиндийская литература: Краткий очерк. М., ИВЛ. 1963. 201 стр. 1500 экз.
 Пенджабская литература: Краткий очерк. (ЛВ). М., ИВЛ. 1963. 193 стр. 1200 экз.
 Очерки древнеиндийской литературы. М., Наука (ГРВЛ). 1971. 392 стр. 2000 экз.
 Литературный процесс в Индии (VII—XIII века). М., Наука. 1979. 160 стр. 1400 экз.
 Памятники кашмирской санскритоязычной литературной общности 7-13 вв. М., Наука. 1982. 149 стр. 2000 экз.
 Бхартрихари. (Серия «Писатели и учёные Востока»). М., Наука. 1983. 152 стр. 5000 экз.
 Литературы народов Индии. М., Высш.шк. 1985. 304 стр. 5000 экз.
 Из блокнота индолога. (Серия «Рассказы о странах Востока»). М., Наука. 1987. 152 стр. 30000 экз.
 «Океан сказаний» Сомадевы как памятник индийской средневековой культуры. М., Наука. 1989. 239 стр. 4000 экз.
 Двадцать пять рассказов Веталы. / Пер. И. Д. Серебрякова. М., ГЛИ. 1958. 147 стр. 30000 экз.
 Тридцать две новеллы о монахах. / Пер. И.Серебрякова. М., ГИХЛ. 1962.
 Бхартрихари. Шатакатраям. / Пер. И. Д. Серебрякова. М., Наука (ГРВЛ). 1979. 136 с 8000 экз.
 Сомадева. Повесть о царе Удаяне. Пять книг из «Океана сказаний». / Пер. П. А. Гринцера и И. Д. Серебрякова. М., Наука. 1967.
 Сомадева. Необычайные похождения царевича Нараваханадатты. / Пер. И. Д. Серебрякова. М., 1972. 540 стр. 15000 экз.
 Сомадева. Дальнейшие похождения царевича Нараваханадатты. / Пер. И. Д. Серебрякова. М., 1976.
 Сомадева. Океан сказаний: Избранные повести и рассказы. / Пер. И. Д. Серебрякова. М., Наука (ГРВЛ). 1982. 528 стр. 39000 экз. (есть переиздания)
 Панчатантра, или Пять книг житейской мыдрости. / Пер. И. Д. Серебрякова, А.Ибрагимова. М., ХЛ. 1989. 480 стр. 100000 экз.
 Некролог
 Серебряный, Сергей Дмитриевич (р.1940)
 Творчество Видьяпати Тхакура и бенгальская вишнуитская поэзия. Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИМЛИ. 1973.
 Видьяпати. (Серия «Писатели и учёные Востока»). М., Наука. 1980. 238 стр. 6400 экз.
 Роман в индийской культуре Нового времени. (Серия «Чтения по истории и теории культуры». Вып.37). М.,РГГУ.2003.
 Проблемы понимания индийской культуры. АД … д.филос.н. М.,2003.
 Раджашекхара. Рассуждение о поэзии («Кавьямиманса»). / Пер. и комм. С. Д. Серебряного. // Восточная поэтика. М., 1996. С.166-217.
 «Лотосовая сутра»: Предисловие к первому русскому переводу. (Серия «Чтения по истории и теории культуры». Вып.24). М., РГГУ. 1998. 117 стр. 500 экз.
 Видьяпати Тхакур. Испытание человека (Пуруша-парикша). (ЛП). / Пер. с санскрита С. Д. Серебряного. М., Наука. 1999. 256 стр.
 Сидорова, Вера Сергеевна
 Художественная культура Древней Индии. М., Наука. 1972. 122 стр. 10000 экз.
 Скульптура древней Индии. М., Искусство. 1974. 86 стр. 20000 экз.
 Склизков, Юрий Александрович
 Человек ←→ земля и небо в древней Индии. В 2 кн. Кн.1. Кн.2. История. Абакан, Март. 2002. 299 стр. 300 экз.
 Смирнов, Борис Леонидович (1891—1967)
 Переводчик «Махабхараты» (Философские тексты Махабхараты. 8 выпусков. Ашх., 1956—1972).
 Старикова, Елена Игоревна
 Исследование прилагательных санскрита в диахронии. АД … к.филол.н. М., 1993.
 Столяров, Александр Александрович (р.1946), к.и.н.
 Социально-политический строй государства Палов. (По данным эпиграфики). Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1978.
 Пути оптимизации анализа средневековой эпиграфики (на примере североиндийских раннесредневековых жалованных грамот). // Эпиграфика Востока. Вып.25. М., 1998.
 Сыркин, Александр Яковлевич (р. 1930)
 Панчатантра. / Пер. А. Я. Сыркина. (Серия «Литературные памятники»). М., Изд-во АН. 1958. 376 стр. 12000 экз. (переиздания: М., 1962; М., 1972)
 Дигенис Акрит. / Пер. с греч. А. Я. Сыркина. (Серия «Литературные памятники»). М., Изд-во АН. 1960. 218 стр. 3500 экз.
 Поэма о Дигенисе Акрите как исторический источник. Автореф.дисс. … к.и.н. Л., ЛГУ. 1962.
 Поэма о Дигенисе Акрите. М., Наука. 1964. 238 стр. 900 экз.
 Брихадараньяка упанишада. / Пер. А. Я. Сыркина. (Серия «Памятники литературы народов Востока». Переводы. Вып.5). М., Наука. 1964. 240 стр.
 Чхандогья упанишада. / Пер. А. Я. Сыркина. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.6). М., Наука. 1965. 256 стр.
 Древнеиндийские афоризмы. / Сост. и пер. А. Я. Сыркина. М., Наука. 1966. 96 стр. 100000 экз.
 Упанишады. / Пер. А. Я. Сыркина. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.16). М., Наука. 1967. 336 стр.
 Упанишады. (Исследование, перевод, комментарий). Автореф.дисс. … д.филол.н. М., ИВ. 1969.
 Некоторые проблемы изучения упанишад. М., Наука (ГРВЛ). 1971. 292 стр. 3900 экз.
 Спуститься, чтобы вознестись. Иерусалим, 1993. 314 стр.
 Ватсьяяна Малланага. Камасутра. / Пер. А. Я. Сыркина. М., Наука-ВЛ. 1993. 184 с 40 т.э. То же: Серия «Памятники письменности Востока». Вып.111. М.,1993.
 Джаядева. Гитаговинда. / Пер. А. Я. Сыркина. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.112). М., ВЛ. 1995. 192 с 2 т.э.
 Джагаддева. Волшебное сокровище сновидений. / Пер. А. Я. Сыркина. М., Ладомир. 1996. 112 с.
 Тавастшерна, Сергей Сергеевич (р.1965)
 Патанджали и Бхартрихари о «неправильных» словах. // Зографские чтения. СПб, 1999.
 Терентьев, Андрей Анатольевич
 «Таттвартха-адхигама-сутра» Умасвати как древнейший источник постканонического джайнизма. Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1983.
 Лысенко В. Г. Ранняя буддийская философия. Терентьев А. А., Шохин В. К. Философия джайнизма. (ИВФ). М.,ВЛ.1994.384 с.4 т.э.
 «Таттвартха-адхигама-сутра» Шри Умасвати Вачаки (главы 1-2, 5-10). / Пер. А. А. Терентьева. // Степанянц М. Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997.
 Тёмкин, Эдуард Наумович (р.1938) 
 Бхамаха. Трактат об искусстве словесности. (Вопросы датировки памятника и мировоззрения автора). Автореф.дисс. … к.филол.н. М., ИВ. 1972.
 Мировоззрение Бхамахи и датировка его трактата «Кавьяланкара». М., Наука (ГРВЛ). 1975. 140 стр. 2800 экз.
 Темкин Э. Н., Эрман В. Г. Мифы древней Индии. М., Наука. 1975. 240 стр. 90000 экз. 2-е изд., доп. М., Наука (ГРВЛ). 1982. 272 стр. 75 т.э. 3-е изд., репр. М., 1985. 4-е изд., репр. М.,Астрель-АСТ.2000=2003.
 Махабхарата, или Сказание о великой битве потомков Бхараты. Древнеиндийский эпос. / Лит. изложение Э. Н. Темкина и В. Г. Эрмана. М., ИВЛ. 1963. 200 стр. 9000 экз.
 Рамаяна. / Лит. изложение В. Г. Эрмана и Э. Н. Темкина. М.,1965.
 Три великих сказания Древней Индии (Махабхарата, Рамаяна, Бхагавата-пурана). / Лит. изложение Э. Н. Темкина и В. Г. Эрмана. М.,Наука (ГРВЛ).1978.576 с.90 т.э. (2-е изд.:) Три великих сказания. В 2 кн. СПб, ПВ. 1995.
 Тимощук, Алексей Станиславович
 Эстетика ведийской культуры. Владимир, ВЮИ. 2003. 112 стр.
 Топоров, Владимир Николаевич (1928—2005)
 Тюлина, Елена Валерьевна (р.1957), к.и.н.
 Человек и мир в традиции пуран: (По Гаруда-пуране). Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1994.
 Сказание о Шримати (из Линга-пураны). / Пер. и комм. Е. В. Тюлиной. // Восток. 2000. № 6.
 Гаруда-пурана. Человек и мир. / Пер. Е. В. Тюлиной. М.: Вост. лит., 2003. 280 стр. 800 экз.
 Тюляев, Семён Иванович (1898—1993)
 Архитектура Индии. М., Изд-во ВАА. 1939. 100 стр. 4000 экз.
 Памятники искусства Индии в собраниях музеев СССР. М.,Изогиз.1956.125 с.10 т.э.
 Искусство Индии. Альбом. / Сост. и вступ.ст. С.Тюляева. М., Изогиз. 1958. 204 стр. 10000 экз.
 Искусство Индии. Автореф.дисс. … д.искусствоведения. М., ИИИ. 1963.
 Искусство Индии. Архитектура, изобразительное искусство, художественное ремесло. М., Наука. 1968. 188 стр. 5200 экз.
 Тюляев С. И., Бонгард-Левин Г. М. Искусство Шри Ланки: древний и средневековый период. (Серия «Очерки истории и теории изобразительных искусств»). М., Искусство. 1974. 207 стр. 25 т.э.
 Святослав Рерих. Альбом. М., Изобр.иск. 1977. 41 стр. 40 т.э.
 Искусство Индии. III тысячелетие до н. э.-VII век н. э. М., Искусство. 1988. 344 стр. 25000 экз.
 Федоренко, Глеб Геннадьевич
 Майя-вада адвайта-веданты и её истоки. Дисс. … к.филос.н. СПб, СПбГУ. 2006.
 Фурцева, Лола Раджабовна
 Школы раннего буддизма в кушанскую эпоху: (По материалам эпиграфических документов). Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1990.
 Ранние школы хинаяны в истории буддизма. // Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на Востоке. М., 1988.
 Шеворошкин, Виталий Викторович (р.1932)
 Переводы отрывков Упанишад в кн. Древнеиндийская философия. Начальный период. М., 1963.
 Ширяев, М. А.
 Шукасаптати (Семьдесят рассказов попугая). / Пер. М. А. Ширяева. М., ИВЛ. 1960. 173 стр. 15000 экз.
 Шомахмадов, Сафарали Хайбуллоевич (р.1976) 
 Концепция царской власти в буддийских канонических и постканонических источниках. Дисс. … к.и.н. СПб, 2004.
 Учение о царской власти (Теории имперского правления в буддизме). СПб, ПВ. 2007. 272 стр.
 Шор, Розалия Иосифовна (1894—1939), языковед
 Язык и общество. М., 1926. 152 стр.
 Панчатантра. Избранные рассказы. / Пер. Р. О. Шор. М., 1930. 157 стр. 3000 экз.
 Двадцать пять рассказов Веталы. / Пер. Р. О. Шор. Л., ГЛИ. 1939. 210 стр. 5000 экз.
 Шохин, Владимир Кириллович (р.1951)
 Источниковедческие проблемы изучения истории санкхьи: (древнейший период). Автореф.дисс. … к.и.н. М., ИВ. 1981.
 Древняя Индия в культуре Руси (11-сер.15 в.): источниковедческие проблемы. М., Наука (ГРВЛ). 1988. 336 стр. 2550 экз.
 Историко-философский процесс в Индии: начальный период. АД … д.филос.н. М., ИФ. 1991.
 Брахманистская философия: Начальный и раннеклассический периоды. (Серия «История восточной философии»). М., ВЛ. 1994. 368 стр. 4000 экз.
 Первые философы Индии. М., Ладомир. 1997. 302 стр. 2-е изд., доп.: Индийская философия. Шраманский период (сер. 1 тыс. до н. э.). СПб, Изд-во СПбГУ. 2007. 424 стр. 1000 экз.
 Ф. И. Щербатской и его компаративистская философия. М., ВЛ. 1998. 249 стр. 500 экз.
 Школы индийской философии: период формирования. (Серия «История восточной философии»). М., ВЛ. 2004. 416 стр. 1200 экз.
 Стратификации реальности в онтологии адвайта-веданты. М., ИФ РАН. 2004. 292 стр.
 Субала-упанишада. / Пер. и комм. В. К. Шохина. // Народы Азии и Африки. 1990. № 6.
 Лунный свет Санкхьи: (Ишваракришна. Санкхья-карика. Гаудапада. Санкхья-карика-бхашья. Вачаспати Мишра. Таттва Каумуди). / Пер. В. К. Шохина. М., Ладомир. 1995. 352 стр. 2000 экз.
 Сутры философии санкхьи: Таттва-самаса, Крама-дипика, Санкхья-сутры, Санкхья-сутра-вритти. / Пер. В. К. Шохина. М., Ладомир. 1997. 365 стр.
 Ньяя-сутры. Ньяя-бхашья. / Пер. В. К. Шохина. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып.123). М., ВЛ. 2001. 504 стр. 1200 экз.
 Щербатской, Фёдор Ипполитович (1866—1942)
 Эрман, Владимир Гансович (1928—2017)

См. также

Основные источники 
 Сайты РГБ и РНБ.
 Сайт Института восточных рукописей и Института востоковедения РАН.
 Индология в РФ: Материалы ИНИОН (содержат отдельные опечатки)

Списки учёных